De 2006 King of the Ring was een toernooi in het professioneel worstelen dat georganiseerd werd door WWE voor hun SmackDown! brand. Het was de 17e editie van King of the Ring en werd gehouden tussen 14 april 2006 en 21 mei 2006. Het was de eerste King of the Ring toernooi sinds 2002. 

Het toernooi werd gewonnen door Booker T, die won van Bobby Lashley in de fiales en noemde zichzelf "King Booker".

Toernooi 

Bron:

Locaties

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 Profiel op Cagematch

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 2006